Натуральне число 1884
 1884 рік до нашої ери
 1884 рік нашої ери